MIA, mia eller M.I.A. har flere betydninger:

 Mia (fornavn)
 M.I.A. (rapper) (født 1975) - Britisk-Tamilsk musiker.
 Missing in action - en amerikansk militær term for en soldat, pilot eller sømand som under en krig ikke kan findes.

Lufthavne 
 Miami International Airport (med IATA kode MIA) - Miami, Florida, USA
 Macau International Airport - Macau speciel administrativt område, Kina
 Malta International Airport - Luqa, Malta
 Manila International Airport - Manila, Filippinerne
 Memphis International Airport - Memphis, Tennessee, USA
 Mogadishu International Airport, Somalia